Scottsboro ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Scottsboro (Alabama)
 Scottsboro (Georgia)
 Scottsboro (Tennessee)
 Scottsboro Crossroads (Alabama)